Salkojärvi kan syfta på två sjöar i Kiruna kommun i Lappland som ingår i Torneälvens huvudavrinningsområde

Salkojärvi (Karesuando socken, Lappland, 760364-175844), sjö i Kiruna kommun 
Salkojärvi (Karesuando socken, Lappland, 760555-175905), sjö i Kiruna kommun 

Insjöar i Torneälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Kiruna kommun